Withoos ist der Name von:

 Alida Withoos (um 1661/62 – 1730), niederländische Malerin, Tochter von Matthias Withoos
 Johannes Withoos (1648 – um 1688), niederländischer Maler, Sohn von Matthias Withoos
 Frans Withoos (1665–1705), niederländischer Maler, Sohn von Matthias Withoos
 Maria Withoos (1663 – nach 1699), niederländischer Maler, Tochter von Matthias Withoos
 Matthias Withoos (1627–1703), niederländischer Maler
 Pieter Withoos (1654–1693), niederländischer Maler, Sohn von Matthias Withoos